Оровил има више значења:
 Оровил (Вашингтон)
 Оровил (Калифорнија)